The Gathering Storm (englisch: Der aufziehende Sturm) bezeichnet:
 The Gathering Storm, erster Band von Sir Winston Churchills Kriegserinnerungen The Second World War aus dem Jahr 1948
 The Gathering Storm (1974), US-amerikanischer Fernsehfilm über Churchill von Herbert Wise 
 The Gathering Storm (2002), deutscher Titel Churchill – The Gathering Storm, britisch-US-amerikanischer Fernsehfilm über Churchill von Richard Loncraine
 Heroes of Might and Magic IV: The Gathering Storm, Add-on zum Strategiespiel Heroes of Might and Magic IV aus dem Jahr 2002
 The Gathering Storm, den ersten Teil des Schwulenpornofilms To the Last Man (2008)
 The Gathering Storm, deutscher Titel Sturm der Finsternis (2016), Band 12 aus Robert Jordans Fantasy-Romanzyklus Das Rad der Zeit